Jankov (deutsch Jankau) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Benešov, siehe Jankov
Gemeinde im Okres České Budějovice, siehe Jankov u Českých Budějovic
Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Jankov u Pelhřimova
Jankov (Janketschlag), Wüstung auf den Fluren von Hořice na Šumavě, Okres Český Krumlov

Jankov ist der Familienname folgender Personen:

 Risto Jankov (* 1998), nordmazedonischer Fußballspieler

Siehe auch
Jankow